(15569) Feinberg
 Ada Feinberg-Sireni
 Baruch Feinberg